Robert Vişoiu (* 10. Februar 1996 in Pitești) ist ein rumänischer Automobilrennfahrer. 2017 fährt er seit dem Rennwochenende in Monaco für Campos Racing in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Karriere 

Vişoiu begann seine Motorsportkarriere 2003 im Kartsport, in dem er bis 2010 aktiv war. Er wurde unter anderem 2009 Zweiter in der südosteuropäischen KF3-Meisterschaft, sowie 2010 Zweiter in der KF3-WSK-World-Series und der KF3-WSK-Master-Series. 2011 wechselte Vişoiu in den Formelsport. Er trat für Jenzer Motorsport in der Formel Abarth an. Vişoiu gewann zwei Rennen und wurde in der italienischen Wertung, die sein Teamkollege Patric Niederhauser gewann, Sechster. In der europäischen Wertung wurde er ebenfalls von Niederhauser, der Vizemeister wurde, geschlagen und beendete die Saison als Vierter. Darüber hinaus trat er zu vier Rennen der Formula Pilota China Series an und stand dabei zweimal auf dem Podest. Am Ende des Jahres nahm Vişoiu an GP3-Testfahrten für Jenzer teil. Dabei erzielte er eine Top-3-Zeit.

2012 ging Vişoiu sowohl für Jenzer Motorsport in der GP3-Serie, als auch für das Team Ghinzani in der italienischen Formel-3-Meisterschaft an den Start. In der GP3-Serie erzielte er bereits beim zweiten Rennen mit einem zweiten Platz eine Podest-Platzierung. Am Ende der Saison war er 14. in der Fahrerwertung. In der italienischen Formel 3 bestritt Vişoiu nicht alle Rennen. Am Saisonende lag er mit einem Sieg auf dem neunten Platz in der Fahrerwertung. 2013 blieb Vişoiu in der GP3-Serie und wechselte zu MW Arden. Er gewann die Sprintrennen in Valencia und Mogyoród. Während sein Teamkollege Daniil Kwjat die Meisterschaft gewann, beendete Vişoiu die Saison auf dem elften Gesamtrang. Darüber hinaus trat er 2013 für Ghinzani in der Auto GP an. Dort erreichte er mit zwei dritten Plätzen als beste Resultate den achten Platz in der Fahrerwertung. 2014 ging Visoiu erneut für Arden an den Start. Mit einem dritten Platz als bestem Resultat wurde er als schlechtester Arden-Pilot 13. im Gesamtklassement.

2015 wechselte Vişoiu zu Rapax in die GP2-Serie. Die letzten zwei Veranstaltungen ließ er verletzungsbedingt aus. Während sein Teamkollege Sergei Sirotkin mit 139 Punkten Gesamtdritter war, wurde Vişoiu mit 20 Punkten 17. in der Fahrerwertung.

2017 ersetzt Vişoiu in der FIA-Formel-2-Meisterschaft ab dem Rennwochenende in Monaco den aus familiären Gründen pausierenden  Stefano Coletti bei Campos Racing.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der GP2-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Robert Vişoiu (englisch)
 Karrierestatistik von Robert Vişoiu (englisch)

GP2-Rennfahrer
Rennfahrer (Rumänien)
Rumäne
Geboren 1996
Mann